Ulloa kan syfta på:

Colombia 

 Ulloa (kommun), Valle del Cauca, 
 Ulloa (ort), Valle del Cauca,